Die Liste argentinischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den argentinischen Schachverband spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Gewinn einer argentinischen Einzelmeisterschaft (offene Klasse oder Wettbewerb der Frauen);
 eine historische Elo-Zahl von mindestens 2500 (vor Einführung der Elo-Zahl im Juli 1971).

Allgemeines 

Im Nahschach sind 22 Großmeister, 62 Internationale Meister (darunter als einzige Frau Carolina Luján, die außerdem Großmeisterin der Frauen ist), zwei Großmeisterinnen der Frauen und 13 Internationale Meister der Frauen für den argentinischen Schachverband spielberechtigt. Sieben Großmeister, zwei Ehren-Großmeister, 22 Internationale Meister und vier Internationale Meisterinnen der Frauen sind bereits verstorben, vier Großmeister, zehn Internationale Meister und zwei Internationale Meisterinnen der Frauen sind nicht mehr für den argentinischen Verband spielberechtigt.

Im Fernschach haben 16 argentinische Spieler den Titel eines Großmeisters, 26 den eines Verdienten Internationalen Meisters, 65 den eines Internationalen Meisters, eine Spielerin den eines Großmeisters der Frauen und zwei den eines Internationalen Meisters der Frauen erworben. Von diesen sind ein Großmeister, zwei Verdiente Internationale Meister und acht Internationale Meister bereits verstorben.

Die argentinische Einzelmeisterschaft wurde 90-mal, die Meisterschaft der Frauen 66-mal ausgespielt. Rekordmeister ist Miguel Najdorf mit acht Titeln, den Wettbewerb der Frauen konnte Dora Trepat de Navarro mit acht Titeln am häufigsten gewinnen.

Weitere zehn argentinische Spieler erreichten vor Juli 1971 eine historische Elo-Zahl von mindestens 2500.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, HGM = Ehren-Großmeister, IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister, LGM = Großmeisterin der Frauen, LIM = Internationale Meisterin der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen argentinischen Einzelmeisterschaften.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen argentinischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 historische Elo: Nennt für Spieler, die weder FIDE- noch ICCF-Titel haben und nie eine argentinische Meisterschaft gewonnen haben, die höchste vor Juli 1971 erreichte historische Elo-Zahl, sofern diese mindestens 2500 beträgt.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 20. August 2022.

Siehe auch 

 Liste der argentinischen Meister im Schach

Weblinks 

 
 argentinische Top 100 der Männer und Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 argentinische Top 100 der Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Titelträger im Fernschach bei der International Correspondence Chess Federation (englisch)
  argentinischer Meister (bis 2006, spanisch)
  argentinischer Frauenmeisterinnen (bis 2006, spanisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Argentinien
Argentinien